Ottlik ist der Familienname folgender Personen:

 Géza Ottlik (1912–1990), ungarischer Schriftsteller, Übersetzer, Mathematiker und Bridge-Theoretiker
 György Ottlik (1889–1966), ungarischer Diplomat und Journalist